Уру́сово — село Чаплыгинского района Липецкой области. Центр Урусовского сельсовета.

География 
Стоит на берегах реки Рановы. Вдоль юго-западной границы села проходит железнодорожная линия Чаплыгин — Павелец — Москва; там через реку переброшен мост.

К Урусову на востоке примыкает деревня Притыкино.

История 
В XVI веке на этом месте находилось сторожевое укрепление, при котором позже выросло село. В 1830 году в Урусове была построена Никольская церковь (ныне ). Ещё один памятник — усадебный деревянный дом помещика Вагнера, построенный в середине XIX века. Старинный парк сегодня охраняется государством как дендрологический памятник природы. Так же в селе находится усадебный дом Кропоткиных, в котором до мая 2019 года располагалась школа.

Название могло произойти от фамилии служилых людей Урусовых, которые населяли здешние селения в XVI—XVII веках.

Население

Улицы села 
Железнодорожный переулок — Расположен у остановочного пункта 294-й километр.

Лесная улица — идёт от моста через реку Ранова, в сторону леса, так же называется «старое Урусово».

Набережная улица — расположена параллельно центральной улице, вдоль реки.

Полевая улица — находится правее центрально улицы, перпендикулярно Лесной.

Родниковый переулок — Расположен перпендикулярно центральной улице.

Садовая улица

Центральная улица — самая большая улица села, проходит через всё село от моста через реку Ранова, до остановочного пункта 294-й километр.

Экономика 
Недалеко от Урусова находится горно-рудный комбинат «Ранова».

По состоянию на ноябрь 2012 года, предприятие готовится к повторному запуску после нескольких лет простоя.

Транспорт 
В 2,5 километрах от села расположена одноимённая станция Урусово ЮВЖД.

В самом селе есть остановочный пункт 294й километр, на котором 2 раза в сутки останавливается электропоезд Павелец-Мичуринск.

От райцентра, города Чаплыгин, село находится в 40 километрах, дорога асфальтирована.

Несколько раз в сутки ходит автобус до Чаплыгина

Автомобильным транспортом можно добраться круглый год через Чаплыгин. В летнее время, из села, можно так же проехать по грунтовой дороге до деревни Дегтярка, оттуда до пгт. Милославское и далее через Скопин до Москвы по М6.

Образование 
Урусовская средняя школа. Открыта в 1925 году.  

В 2012 году преобразована в урусовский филиал троекуровской средней школы.

Закрыта в 2019 году.

Известные уроженцы 
 В 1774 году в Урусове родилась поэтесса А. П. Бунина. В селе находилась усадьба Буниных.
 В 1827 году в поместье рядом с селом родился русский географ, ботаник, статистик и общественный деятель П. П. Семёнов-Тян-Шанский
 В 1922 году — Иван Александрович Николаев, полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Достопримечательности 

Никольский храм, действующий, 1830 года постройки.

Могила Буниной Анны Петровны.

Примечания

Источники

Ссылки 
 ЗЕРКАЛА РАНОВЫ

Населённые пункты Чаплыгинского района